Владимир Прохорович Ковзель (26 марта 1936, Ленинград — 18 августа 2008) — советский оператор-постановщик.

Биография 
В. П. Ковзель родился в Ленинграде 26 марта 1936 года.

В 1958 году окончил операторский факультет ВГИКа и был принят в штат киностудии «Ленфильм» в качестве ассистента оператора. С 1968 года — оператор-постановщик киностудии «Ленфильм».

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение).

Фильмография 
  — Мальчик с коньками  (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Сергей Гиппиус)
  — Город и песня  (фильм-концерт) (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Степень риска  (Режиссёр-постановщик: Илья Авербах)
  — Белый флюгер  (Режиссёр-постановщик: Давид Кочарян)
  — Пристань на том берегу  (Режиссёр-постановщик: Соломон Шустер)
  — Разрешите взлёт!  (Режиссёр-постановщик: Анатолий Вехотко, Наталия Трощенко)
  — Опознание  (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Чтобы быть счастливым!  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Лев Цуцульковский)
  — Одиннадцать надежд  (Режиссёр-постановщик: Виктор Садовский)
  — Рассказ о простой вещи  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Сладкая женщина  (совместно с Семёном Ивановым) (Режиссёр-постановщик: Владимир Фетин)
  — Киноальманах «Завьяловские чудики». Новелла «Капроновая ёлочка»  (Режиссёр-постановщик: Эрнест Ясан)
  — Молодая жена  (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Чужая  (Режиссёр-постановщик: Владимир Шредель)
  — Последний побег  (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Варварин день  (Режиссёры-постановщики: Анатолий Дубинкин, Иосиф Шапиро)
  — Никколо Паганини  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Завещание профессора Доуэля  (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Последняя дорога  (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Эти… три верные карты…  (совместно с Владимиром Ивановым) (Режиссёр-постановщик: Александр Орлов)
  — Собачий пир  (Режиссёр-постановщик: Леонид Менакер)
  — Человек со свалки  (ТВ) (Режиссёр-постановщик: Борис Горлов)
  — Удачи вам, господа!  (Режиссёр-постановщик: Владимир Бортко)

Признание и награды 
В 1969 году за документальный фильм «Город и песня» (тв, 1968) на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Ленинграде получил Приз за лучшую операторскую работу.

В этом же 1969 году 29 мая родился сын, названный Игорем. Ковзель, Игорь Владимирович вырос до Председателя Госсовета Республики Коми и вместе с президентом Гайзером и другом детства сыном режиссёра Менакера, скрывающимся под фамилией Чернов, арестован по обвинению в мошенничестве 18 сентября 2015 года.

Литература 
 .

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Ленфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники ВГИКа
Операторы-постановщики